Medford kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Medford (Massachusetts)
Medford (Minnesota)
Medford (New Jersey)
Medford (New York)
Medford (Oklahoma)
Medford (Oregon)
Medford (Wisconsin)